

Cinema 
 Superheroes – film del 2007 diretto da Alan Brown

Musica 
 Superheroes – album dei Racer X del 2000
 Superheroes – EP degli Edguy del 2005
 Superheroes – album dei Boomdabash del 2013
 Superheroes – singolo dei The Script del 2014